Весновка:

 Весновка — русское название реки Есентай в черте города Алматы.
 Весновка (Козовский район) — село, Денисовский сельский совет, Козовский район, Тернопольская область, Украина.